HQL peut faire référence à :
 , le langage de requête de Apache Hive;
 , le langage de requête de Hibernate;
 HQL, un type de Lampe à décharge.